Laim steht für:

 Laim, Stadtbezirk 25 der bayerischen Landeshauptstadt München
 Laim (Gemeinde Sankt Gilgen), Ortschaft von St. Gilgen am Wolfgangsee, Land Salzburg, Österreich
 München Laim, deutsche Kriminalfilmreihe des ZDF